Вольтурно:

 Вольтурно — река в южной Италии.
 Вольтурно — британский пароход, в октябре 1913 года затонувший в Северной Атлантике после пожара на борту.
 Кастель-Вольтурно — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Черро-аль-Вольтурно — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.